Nachodka (kraj Primorje), een stad in de kraj Primorje, Rusland.
 Nachodka (Jamalië), een plaats (selo) en haven aan de Tazboezem in het autonome district Jamalië, Rusland.